Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (сокр. МОК, , ) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. Штаб-квартира комитета находится в Лозанне (Швейцария).

МОК основан по инициативе барона Пьера де Кубертена 23 июня 1894 года в Париже с целью возрождения и организации Олимпийских игр. Первым президентом МОК стал грек Деметриус Викелас.

Официальные языки — английский и французский. Девиз — «Быстрее, выше, сильнее» (лат. Citius, altius, fortius) был изменен 20 июля 2021 года на «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (лат. Citius, altius, fortius — communiter). Ежегодно 23 июня празднуется Международный Олимпийский день.

Миссия и роль 

Роль МОК — руководство олимпийским движением и развитие Олимпийских игр в соответствии с Олимпийской хартией. МОК определяет порядок и правила включения какого-либо вида спорта в программу Олимпийских игр, отмечает вклад в развитие олимпийского движения награждением Олимпийским орденом или дипломом и т. п. Он поощряет организацию и развитие спорта и спортивных соревнований, обеспечивает регулярное проведение Олимпийских игр.

МОК несёт ответственность за юридическую защиту олимпийского символа, флага и девиза. Ему принадлежат все права на Олимпийские игры. В то же время функции организации проведения Олимпийских игр осуществляет не МОК, а Организационный комитет, созданный в стране проведения игр.

Финансирование 
Единственный источник финансирования МОК — это частный сектор.

До 1984 года до 80 % бюджета МОК зарабатывал на лотереях и продаже памятных монет. Начиная с Олимпиады в Лос-Анджелесе основной доход стали приносить продажи прав на телетрансляцию и спонсорско-лицензионная деятельность. В ходе реформ, проводимых при Хуан-Антонио Самаранче, МОК была основана программа олимпийского партнёрства TOП, рассчитанная на крупные международные корпорации. За значительные деньги спонсоры стали получать эксклюзивный статус партнёра Игр. Отдельная компания занялась продвижением олимпийской символики. МОК начал плотно работать с крупными спортивными фирмами, продвигая товары не только для профессионального, но и для массового спорта.

Если по состоянию на начало 2010 года доходы МОК распределялись следующим образом: доходы от продажи прав на трансляцию Олимпийских игр (53 % от общего объёма), от спонсоров (34 %), от продажи билетов (11 %) и от лицензирования (2 %), то за период с 2012 года по 2016 год 73 % поступлений приходилось на продажу прав на телетрансляции.

Выручка МОК в 2008 году составила $2,4 млрд. Общий доход МОК за 2013—2016 годы составил 5,7 млрд долларов.

Заработанные МОК деньги идут на поддержку олимпийского движения. Их получают национальные олимпийские комитеты, отдельные спортсмены в виде стипендий и возмещения организационных расходов, некоторые непопулярные для спонсоров виды спорта. 10 % доходов МОК оставляет на содержание своего аппарата.

Процесс принятия решений 

Полномочия МОК осуществляются его органами, а именно: сессией, исполнительным комитетом и президентом.

Сессия является общим собранием членов МОК. Членами МОК, вопреки расхожему мнению, являются не Олимпийские комитеты стран-участниц, а физические лица. 70 человек не имеют никакого вообще отношения к Олимпиаде в плане представления стран, 15 действующих спортсменов, 5 представителей ОК стран и т. д.

Сессия является высшим органом МОК, и её решения окончательны. Проводится не реже 1 раз в год. Сессия проводится дважды в тот год, когда проводятся Олимпийские игры.

Внеочередная (чрезвычайная) сессия МОК может быть созвана Президентом или по письменному требованию не менее 35 членов МОК.

Сессия обладает следующими полномочиями:
 Принимать или вносить поправки в Олимпийскую хартию.
 Выбирать членов МОК, почётного президента, почётных членов и членов почёта.
 Выбирать президента, вице-президентов и всех прочих членов Исполкома МОК.
 Выбирать город-организатор Олимпийских игр.
 Утверждать ежегодный отчёт и бюджет МОК.

Необходимый кворум на Сессии составляет половину всех членов МОК плюс один. Решения Сессии принимаются простым большинством голосов; однако для внесения изменений в основополагающие принципы Олимпизма, в правила Олимпийской хартии или в другие положения, оговорённые в Олимпийской хартии, требуется большинство — две трети голосов. Каждый член МОК имеет один голос. При подсчёте голосов не принимаются в расчёт воздержавшиеся, а также пустые или испорченные бюллетени. Голосование по доверенности не разрешается. Тайное голосование проводится в случаях, когда это предусматривается Олимпийской хартией, или по решению председательствующего, или по просьбе не менее четверти присутствующих членов МОК. При равенстве голосов решение принимает председатель.

Официальные языки МОК — английский и французский.

Членство 

При создании МОК в его состав вошли 12 стран, в том числе Российская империя, представителем которой был педагог и спортивный функционер А. Д. Бутовский.

Членами МОК являются не национальные олимпийские комитеты, а физические лица в количестве не более 115 человек, из которых 70 членов не связаны с какой-то определённой должностью или видом деятельности, 15 членов являются действующими спортсменами, 15 членов представляют международные спортивные федерации или их ассоциации и 15 членов представляют национальные олимпийские комитеты или их ассоциации. Долгое время членами МОК были только мужчины, женщины впервые были избраны членами МОК лишь в 1981 году.

Национальные олимпийские комитеты действуют на основе признания МОК.

В 2011 году в МОК было 110 членов и 28 почётных членов, 3 из которых представляли Россию — В. Г. Смирнов (с 1971), Ш. А. Тарпищев (с 1994), А. В. Попов (с 2008). По состоянию на начало 2016 года, всего насчитывается 206 национальных олимпийских комитетов, признанных МОК.

Из них 193 представляют государства-члены ООН, а ещё 13 (Американское Самоа, Аруба, Бермудские Острова, Британские Виргинские острова, Виргинские Острова (США), Гонконг, Гуам, Острова Кайман, Острова Кука, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Республика Косово, Китайский Тайбэй) представляют другие территории с различным статусом.

Национальные олимпийские комитеты всех признанных ООН государств имеют и признание МОК. Каждый из национальных олимпийских комитетов подчиняется своим континентальным олимпийским ассоциациям:

 Африка — ANOCA ( — Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки)
 Америка — PASO ( — Панамериканская спортивная организация)
 Азия — OCA ( — Олимпийский совет Азии)
 Европа — EOC ( — Европейские олимпийские комитеты)
 Океания — ONOC ( — Национальные олимпийские комитеты Океании)

Олимпийский комитет Российской Федерации создан в 1989, признан МОК в 1993. Он является правопреемником Олимпийского комитета СССР, который был признан МОК в 1951 году.

Исполнительный комитет

Комиссии, комитеты и структуры 
По состоянию на 23 июня 2015 года
В МОК действует свыше 20 комиссий, а также 3 комитета — организационный, исполнительный и антидопинговый. .

Президенты МОК 
Все президенты МОК были европейцами, кроме Брендеджа. Президент МОК избирается на 8 лет. Он имеет право переизбраться на последующие 4 года.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Международного олимпийского комитета
 МОК на сайте olympic-history.ru

Лауреаты премии Лозанны